Holzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Holzinger (* 1963), österreichischer Dozent für Informationsverarbeitung
 Brian Holzinger (* 1972), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Brigitte Holzinger (* 1962), österreichische Psychotherapeutin
 Carl von Holzinger (1849–1935), österreichischer Klassischer Philologe
 Daniela Holzinger-Vogtenhuber (* 1987), österreichische Politikerin (SPÖ, Liste Peter Pilz)
 Dieter O. Holzinger (1941–2006) österreichischer Autor, Film-, Fernseh- und Theaterregisseur
 Erich Holzinger (1930–2019), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Ernst Holzinger (1901–1972), deutscher Kunsthistoriker, Direktor des Städelschen Kunstinstituts in Frankfurt am Main
 Eva Andrea Braun-Holzinger, deutsche Archäologin
 Ferdinand Karl Holzinger (1881–1938), deutscher Schriftsteller
 Florentina Holzinger (* 1986), österreichische Choreografin und Performancekünstlerin
 Franz Josef Holzinger (1691–1775), Stuckateur und Bildhauer des Barock
 Gerda Holzinger-Burgstaller (* 1979), österreichische Bankmanagerin
 Gerhart Holzinger (* 1947), österreichischer Verfassungsjurist und Präsident des VfGH
 Gisela Holzinger (1913–2004), deutsche Schauspielerin
 Ivo Holzinger (* 1948), deutscher Kommunalpolitiker und OB in Memmingen
 Johannes Holzinger (* 1951), österreichischer römisch-katholischer Ordenspriester, Propst des Augustiner-Chorherrenstift Sankt Florian
 Katharina Holzinger (* 1957), deutsche Politikwissenschaftlerin, Rektorin der Universität Konstanz
 Koloman Holzinger (1915–1978), Abt des Benediktinerstiftes Admont
 Michael Holzinger (1920–1996), Schriftsteller in Banater Mundart
 Rudolf Holzinger (1898–1949), österreichischer Maler
 Ulrike Holzinger (* 1966), deutsche Juristin
 Walter Holzinger (1957–2022), österreichischer Bautechniker, Bildhauer und Maler

Holzinger steht für:
 Holzinger (Gemeinde Thalgau), Weiler in der Gemeinde Thalgau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Hölzinger
 Holzing
 Holzingen
 Holzingerhaus